Champion est un nom commun français masculin (féminin : championne) et un nom commun en anglais qui désigne un être (humain ou animal) capable de performances sportives ou intellectuelles lors de compétitions. Avec ce sens, Champion est utilisé comme titre.

Champion était également un prénom médiéval, qui s'est figé en patronyme à l'époque moderne. C'est aussi un toponyme. 

Champion est enfin utilisé pour diverses dénominations, marques ou appellations commerciales ou techniques.

Marques 
 Champion, marque du groupe Federal-Mogul fondée par le cycliste Albert Champion ;
 Champion, marque de tracteurs agricoles  ;
 Champion, enseigne française de supermarchés du groupe Carrefour ;
 Champion, marque de vêtements et de chaussures de sport ;
 Champion, société de production américaine fusionnée en 1912 dans l'entité Universal Studios ;
 Les Éditions Honoré Champion, maison d'édition parisienne.

Patronyme 

 Abby Champion (1997-), mannequin américain ;
 Antoine Champion (?-1495), ecclésiastique savoyard ;
 Arthur Champion (1897-1985), connu sous le nom de Joe Champion, politicien britannique.
 Charles-Marie-Étienne Champion Dubois de Nansouty (1815-1895), général et initiateur de l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre ;
 Cindy Champion (1991-), handballeuse française ;
 George Charles Champion (1851-1927), entomologiste anglais ;
 Dimitri Champion (né en 1983), cycliste professionnel ;
 Edmé Champion (1766-1852), bijoutier, bienfaiteur des pauvres ;
 Émile Champion (1879-?), athlète français ;
 Étienne Jean Charles Champion (1803-1865), homme politique français ;
 Étienne Marie Antoine Champion (1768-1815), général de division ;
 Gilberte Champion (1913-2020), résistante et déportée française de la Seconde Guerre mondiale ;
 Honoré Champion (1846-1913), libraire et éditeur français ;
 Jacques Champion (1934-1990), coureur cycliste français ;
 Jean Champion (1914-2001), acteur français de cinéma et de théâtre ;
 Jean Théodore François Champion (1812-1889), général français ;
 Jeanne Champion, romancière française ;
 Jacques Champion de Chambonnières, compositeur et claveciniste français ;
 Marge Champion (1919-2020), chorégraphe, danseuse, pédagogue et actrice américaine ;
 Nick Champion de Crespigny (1996-), joueur de rugby à XV australien ;
 Nicolas Champion de la Meuse (1756-1815), député français ;
 Pierre Champion (1880-1942), historien français ;
 
 Thierry Champion (1966-), joueur et entraîneur de tennis français ;
 .

Titres

Cinéma 
 , film indien réalisé par Padam Kumar sorti en 2000 ;
 , film sud-coréen de Kwak Kyeong-taek, sorti en 2002.
 , film sud-coréen de Kim Yong-wan, sorti en 2018.
 , film documentaire de Roman Polanski sorti en 1972 ;

Télévision 
 Champion, série télévisée belge de 2018 ;
 Champion, téléfilm français de 2022.

Musique 
 , chanson de Nicki Minaj ;
 , chanson de Fall Out Boy de 2017 ;
 Champion, album de RuPaul de 2009 ;

Presse 
 Champion Magazine, magazine consacré au sport automobile créé en 2016.

Toponyme

Champion, localité située dans la commune de Namur en Région wallonne ;
 Champion, hameau situé dans la commune de Hamois, section d'Emptinne ;

Champion, village de la province d'Alberta ;

Champion, localité située dans l'État du Nebraska ;
 Champion, ville dans l’État de New York ;
 Champion, localité située dans l'État du Wisconsin ;
 , localité située dans l'État du Michigan ;

Champion, commune du canton de Berne, plus connue sous son nom allemand de Gampelen.

Divers 
 Champion, variété de pomme de terre irlandaise historique ;
 Champion est un groupe de musique hardcore ;
 Champion, cheval de Gene Autry qui a joué dans des dizaines de films ;
Champion, type d'autocar ;
 Champion, Disc jockey québécois ;
 (8732) Champion, astéroïde ;
Champion, podcast diffusé sur internet, animé par Étienne Carbonnier, chroniqueur chez Quotidien.

Patronyme français
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre